Parcani se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Parcani, sat din cadrul comunei Răciula din raionul Călărași
 Parcani, localitate centru de comună din raionul Soroca
 Parcani, localitate centru de comună din raionul Șoldănești
 Parcani, localitate centru de comună din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului

Localitate din Ucraina
Parcani, Zaharivka, localitate din comuna Pavlovca, raionul Zaharivka, regiunea Odesa, Ucraina.

Localități omonime din Republica Moldova